Das Wort logisch bedeutet:

 die Logik betreffend
 den Sinn betreffend, sinnhaft – zum Beispiel ein „logischer Zusammenhang“
 funktional, virtuell, nicht physisch – zum Beispiel ein Logisches Laufwerk

Siehe auch: